Lantenay pode referir-se a:

Lantenay (Ain), comuna francesa do departamento de Ain;
Lantenay (Côte-d'Or), comuna francesa do departamento de Côte-d'Or;

Desambiguações de topônimos